

Toponymie 

 Cazenave-Serres-et-Allens, commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées ;
 Allens, localité de Cossonay et ancienne commune du canton de Vaud en Suisse ;
 .

Autre 
Allens  peut désigner :
 , cabinet d'avocats.